Municipio de Horton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Horton (condado de Osceola, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Osceola.
 Municipio de Horton (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Ogemaw.
 Municipio de Horton (condado de Stevens, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Stevens.
 Municipio de Horton (condado de Elk, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Elk.